

Patronymes 

 Alexander Calder (1898-1976), sculpteur américain (fils d'Alexander Stirling Calder et petit-fils d'Alexander Milne Calder) ; 
 Alexander Milne Calder (1846-1923), sculpteur américain (père d'Alexander Stirling Calder et grand-père d'Alexander Calder) ; 
 Alexander Stirling Calder (1870–1945), sculpteur américain (fils d'Alexander Milne Calder et père d'Alexander Calder) ; 
 Arthur Calder-Marshall (1908-1992), romancier britannique ;  
 Clive Calder (né en 1946), homme d'affaires et producteur de musique sud-africain et britannique ;  
 David Calder (1946-), acteur britannique ;
 David Calder (1978-), rameur canadien ;
 Frank Calder (1877-1943), premier président de la LNH (Ligue nationale de hockey nord-américaine) ;
 Frank Arthur Calder (1915-2006), politicien canadien ;
 Finlay Calder (né en 1957), international écossais de rugby à XV ; 
 
 Jenni Calder (1941-), historienne littéraire écossaise ;
 Jim Calder (James « Jim » Hamilton Calder, né en 1957), international écossais de rugby à XV, frère jumeau de Finlay Calder ;
 John Calder (1927-2018), éditeur britannique ; 
 Kyle Calder (né en 1979), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ; 
 Robert Calder (1745-1818), officier de marine britannique.

Prénoms 
 Calder Willingham (1922-1995), scénariste américain

Hydronymes 
 Calder, rivière du Yorkshire de l'Ouest, en Angleterre ;
 , rivière de Cumbria, en Angleterre ;
 , rivière du Lancashire, en Angleterre, affluent de la rivière Ribble ;
 , rivière du Lancashire, en Angleterre, affluent de la Wyre ;
 Rivière Grand Calder, affluent de la Grande rivière Noire (fleuve Saint-Jean) coulant dans les municipalités de Sainte-Perpétue (L'Islet) et de Sainte-Félicité (L'Islet), dans la MRC de L'Islet, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Arts
 Cirque de Calder, un cirque miniature réalisé par le sculpteur Alexander Calder

Hockey sur glace 
Nommés d'après Franck Calder
 Coupe Calder, trophée attribué au champion de la finale de la LAH ;
 Trophée Calder, remis au meilleur joueur de hockey sur glace pour sa première saison en LNH.

Homonymie d'hydronyme